Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez  kobiety w ramach wspinaczki sportowej na 3. Zimowych Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w pałacu lodowym „Bolszoj” w Soczi w dniu 26 marca 2017. Konkurencję boulderingu pań zdominowała Austriaczki Jessica Pilz.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 26 lutego o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano o godz 20:00. Konkurencja kobiet w boulderingu odbywała się w  tym samym czasie co zawody mężczyzn.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 12 zawodniczek reprezentujących 4 kraje.
  (3)
  (4)
  (3)
  (2)

Medaliści

Wyniki 

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 
 Wspinaczka sportowa
 Wspinaczka sportowa na zimowych światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Zimowe światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kobiet